Thatcher  ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Thatcher (Arizona)
 Thatcher (Idaho)
 Thatcher (Nebraska)
 Thatcher (South Dakota)
 Thatcher (Utah)
 Thatcher (Washington)

Thatcher ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Thatcher (* 1975), walisischer Fußballspieler
 Denis Thatcher (1915–2003), britischer Geschäftsmann
 George Thatcher (1754–1824), US-amerikanischer Politiker
 Heather Thatcher (1896–1987), britische Schauspielerin und Tänzerin
 Joe Thatcher (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kristine Thatcher (* 1950), US-amerikanische Dramatikerin und Schauspielerin
 Margaret Thatcher (1925–2013), britische Premierministerin
 Mark Thatcher (* 1953), britischer Unternehmer
 Maurice Thatcher (1870–1973), US-amerikanischer Politiker
 Patricia Thatcher, australische Anthropologin
 Ross Thatcher (1917–1971), kanadischer Politiker
 Samuel Thatcher (1776–1872), US-amerikanischer Politiker
 Timothy Thatcher (* 1983), amerikanischer Wrestler
 Torin Thatcher (1905–1981), britischer Schauspieler

Siehe auch:
 Thatcher-Halbinsel, Halbinsel Südgeorgiens, Südatlantik
 C/1861 G1 (Thatcher), Mutterkomet der Lyriden-Meteore 
 Thacher